Шотемор — фамилия. Известные носители:

 Шотемор, Шириншо (1899—1937) — советский политический, партийный и государственный деятель. Один из основателей Таджикской ССР.
 Шотемор, Шириншо Шириншоевич (1932—2020) — советский и российский рентгенолог, сын Ш. Шотемора.